Jin hace referencia a varios artículos:

Dinastías, estados y emperadores
Dinastía Jin (265-420), china;
Dinastía Jin (1115-1234), china;
Jǐn, emperador de China;
Estado Jin, durante mediados de la Dinastía Zhou en China;
Estado Jin (Corea),  en la edad de Hierro;

Cultura
 Chino jin, subdivisión del chino hablado;
 Jin (medida) (斤), medida china de masa equivalente a unos quinientos gramos;
 Jin, jerga del pueblo de Sabana Grande Puerto Rico para expresar asombro.

Personajes de ficción
 Jin-Soo Kwon, de la serie de televisión Perdidos;
 Jin Kazama, de la serie de videojuegos Tekken.

Personas
 Jin (músico), músico japonés creador de Kagerou Project;
 Jin (cantante), cantante surcoreano, miembro de la boyband BTS.
 Jin (rapero), rapero estadounidense, de ascendencia china;
 Jin (manga), seinen manga de Motoka Murakami.

Otros usos 
 'Jīn' (斤), el nombre chino para una unidad de peso tradicional de Asia oriental.